Preisser oder Preißer ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Preisser (* 1985), deutscher Rocksänger und Fotograf
 Michael Preißer (* 1950), deutscher Jurist
 Suse Preisser (1920–1979), deutsche Balletttänzerin